«Who Owns My Heart» — песня Майли Сайрус с её третьего студийного альбома Can’t Be Tamed (2010). В Европе песня была издана вторым синглом с него (следующим за «Can’t Be Tamed»). (В США же она отдельным синглом не выходила, так что там с альбома в итоге был издан всего один сингл.)

История создания 
Майли Сайрус написала песню «Who Owns My Heart» вместе с Антониной Армато, Девлимом Калаоглу и Полом NZA.

Видеоклип 
Режиссёр видеоклипа — Роберт Хейлс (до этого снявший клип к синглу «Can’t Be Tamed» с того же альбома). Съемки прошли 7 августа 2010 года в Детройте.

Сайт Songfacts рассказывает:

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2010 года
Песни Майли Сайрус
Синглы Hollywood Records
Песни 2010 года
Песни, написанные Майли Сайрус